Knock kan syfta på:

 Knock Nevis – en supertanker

Geografi

Irland 

 Knock, Mayo, ort,

Storbritannien 

 Knock, Cumbria

Tyskland 

 Knock (Schönheide), berg, 726 m ö.h,